Уанго () — город на юге Центральноафриканской Республики, на территории префектуры Мбому.

География 
Абсолютная высота — 451 метр над уровнем моря. Расположен на границе с ДРК.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 6438 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Центральноафриканской Республики